Gayle – miejscowość na Jamajce
 Gayle – miasto w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire